Nintendo DS